Барлык — топоним:

Населённые пункты 
 Барлык — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Барлык — село в Барун-Хемчикском кожууне Республики Тыва России.

Горный хребет 
 Барлык (Бирликтау) — горный хребет на северо-западе Китая, в Джунгарии.